Fiorile – ottavo mese del calendario rivoluzionario francese
 Fiorile – film del 1993 diretto dai fratelli Taviani
 Antonino Fiorile – ex calciatore italiano